Langrock ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Langrock (* 1983), deutscher Schachspieler
 Klaus Langrock (* 1934), deutscher Handballspieler
 Sebastian Langrock (* 1977), deutscher Pokerspieler
 Ursula Langrock (1926–2000), deutsche Hörspielsprecherin
 Willi Langrock (1889–1962), deutscher Politiker (KPD/SED) und Mitarbeiter der Komintern.